Оливер Хелденс (; ) — музыкальный продюсер из Нидерландов. В 2013 году его трек «Gecko», вышедший 30 декабря, вызвал интерес у  Tiësto, лейбл которого подписал с Оливером контракт и выпустил вокальную версию «Gecko» с Бекки Хилл — «Overdrive» 23 июня 2014 года, которая достигла 1 места в UK Singles Chart. Имеет своё радиошоу под названием Heldeep, которое в России выходит на радиостанции Record (с 21:00 до 22:00 по московскому времени каждое воскресенье). В 2014 году дебютировал в мировом рейтинге диджеев «DJ MAG Top 100 DJs» заняв 34 место. Сейчас считается главным лицом на сцене Future House. Подписан на лейблы Spinnin' Records, Doorn Records. Имеет свою звукозаписывающую студию Heldeep Records. В 2016 году стал 8-м по версии DJ MAG TOP 100 2016. В 2017 году занял 13 место в списке лучших диджеев мира по версии DJ Magazine.

Дискография

Синглы

Ремиксы и бутлеги

Примечания 

Продюсеры Нидерландов